Film  Harry Potter a Relikvie smrti může být:
 Harry Potter a Relikvie smrti – část 1 – film z roku 2010
 Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 – film z roku 2011